Erik Adolf Saudek, traducteur tchèque ;
 Jan Saudek (né en 1935), photographe tchèque, frère de Kája Saudek ;
 Kája Saudek (1935-2015), illustrateur tchèque, frère de Jan Saudek ;
  (1880-1935), graphologiste et écrivain tchèque ;
 Vojtěch Saudek (1951-2003), compositeur tchèque.

Voir aussi 
 

Patronyme tchèque